Зодский перевал (Соткский перевал) — горный перевал в Закавказье, на границе Армении и Азербайджана, на Восточно-Севанском хребте. Перевал расположен на транспортном пути Сотк — Кельбаджар, который являлся самым коротким и удобным путём в сторону Мартакертского района непризнанной НКР. В настоящее время дорога не действует.

Соткский перевал является одной из самых перспективных местностей Армении для выработки электроэнергии посредством ветровых электростанций (ВЭС).

См. также 
 Горные хребты Армении
 Горы Армении

Примечания 

Перевалы Азербайджана
Перевалы Армении